Rostam est un prénom  masculin d’origine persane, porté par un héros mythique de la Perse, important personnage du Shâh Nâmeh (Livre des Rois) de Ferdowsi. On le rencontre sous différentes variantes dans les pays voisins : géorgien et arménien Rostom, turc Rüstem, etc.

Célébrités portant ce prénom et ses variantes 
 Rostam Farrokhzad (mort en 636-637), général des Sassanides tué par les Arabes lors de leur conquête de la Perse. Les Rostémides de Tahert, en Algérie (776-909), disaient descendre de lui.
 Rostom de Karthli (1567-1658), souverain géorgien
  Rostom  d'Iméréthie (1571-1605), souverain géorgien
 Roustam Raza (v. 1782-1845), mamelouk de  Napoléon  d’origine arméno-géorgienne
 Rüstem Mariani, dit "Rüstem Pacha" (1810-1885), gouverneur chrétien du Mont-Liban de 1873 à 1883.
 Stepan Zorian dit Rostom (1867-1919), révolutionnaire arménien
 Rostom Sipan Bagdasarian, dit Ross Bagdasarian (1919-1972), pianiste, chanteur, compositeur et acteur américano-arménien
 Rustam Ibragimbekov (1939-2022), scénariste, dramaturge et producteur azerbaïdjanais
 Rustam Akhadov (?- ), ingénieur du son et producteur de cinéma russe.
 Rustem Abdrachev (1970- ), réalisateur kazakh.